Шенереј може да се односи на:

 Шенереј (Горња Лоара), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Шенереј (Лоара), насељено место у Француској, у департману Лоара